Bülter ist der Familienname folgender Personen:

 Marius Bülter (* 1993), deutscher Fußballspieler
 Tanja Bülter (* 1971), deutsche Moderatorin

Bülter steht für:

 Bülter & Stammer, deutscher Kamerahersteller, siehe Orionwerk (Hannover) #Bülter & Stammer
 Glunz & Bülter, deutscher Kamerahersteller, siehe Orionwerk (Hannover) #Glunz & Bülter